Bengue peut faire référence à :

Patronymes 
 Ilda Bengue (née en 1974), joueuse angolaise de handball.
 Jean Bengué (né en 1942), basketteur et homme politique centrafricain.
 Cheikh M'Bengue (né en 1988), footballeur international sénégalais.
 Alexandre Bengué (né en 1975), pilote de rallye français.

Toponymes  
 Bengué-Bougou, localité du Nord de la Côte d'Ivoire.
 Mbengué, ville située dans la Région des savanes au nord de la Côte d'Ivoire. 
 Bengue Tiko, village du Cameroun situé dans la région de l'Est.
 Kombe Bengué, village du Cameroun situé dans la région du Centre.

Divers 
 Le Bengué, un baume chauffant analgésique.

Homonymie de patronyme